Тузак — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае
 Тузак — коммуна во Франции, департамент Ло
 Тузак — коммуна во Франции, департамент Шаранта